Henrietta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Henrietta Township (Michigan)
 Henrietta Township (Minnesota)
 Henrietta Township (North Dakota)
 Henrietta Township (Ohio)
 Henrietta Township (Oklahoma)